Jean-François Reclam ist der Name folgender Personen:

* Jean-François Reclam d. Ä. († 1754), deutscher Juwelier 
 Jean-François Reclam d. J. (1732–1817), deutscher Juwelier